Арачи́ново (, ) — община в Северной Македонии. Расположена в 12 км к северо-востоку от столицы страны — города Скопье. Население составляет 11 992 человека (2002 год).

Административный центр — село Арачиново.

Площадь территории общины 31,3 км² (32 км²).

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на западе — с общиной Скопье;
 на севере — с общиной Липково;
 на востоке — с общиной Куманово;
 на юге — с общиной Илинден.

Кроме Арачиново в состав общины входят ещё 3 села: Грушино, Моянци и Орланци.

Этническая структура населения в общине:
 албанцы — 93,80 %;
 македонцы — 5,14 %;
 боснийцы — 0,56 %
 сербы — 0,09 %
 арумыны — 0,01 %
 остальные — 0,40 %

Примечания

Ссылки 
 

Общины Северной Македонии